Lesznowola (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Piaseczyński
 Lesznowola (powiat Grójecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Grójecki
 Lesznowola (powiat Piaseczyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Piaseczyński